Christian Schad – pittore tedesco
 Dominik Schad – calciatore tedesco
 Eberardo Villalobos Schad – calciatore cileno
 Konstantin Schad – ex snowboarder tedesco